De Copa del Rey 2006/07 was het 105de seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 30 augustus 2006 en eindigde op zaterdag 23 juni 2007 met de finale in het Estadio Santiago Bernabéu onder leiding van scheidsrechter Julián Rodríguez. Onder aanvoering van trainer-coach Juande Ramos won Sevilla de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis. Het enige doelpunt in de finale kwam op naam van de later uit het veld gestuurde Frédéric Kanouté.

Schema

Finale

Zie ook
Primera Division 2006/07

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2006/07